Cámara peut désigner :

Patronyme 

 Fernando Cámara Castro (1965-), matador espagnol ;
 Javier Cámara (né en 1967) acteur espagnol ;
 Juan Rodríguez de la Cámara (1390-1453), écrivain et poète galicien.

Toponyme 

 Cámara Santa d'Oviedo, dans la cathédrale San Salvador d'Oviedo.

Divers 
 Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas,  une association de l'industrie du disque en Argentine.
Patronyme hispanique